Szwajcaria:
 Cama – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Moesa

Osoby:
 Bhikaiji Cama – indyjska aktywistka

Inne:
 Cama – dawna marka niemieckiej margaryny
 Cama – austriacki zespół muzyczny
 cama – zwierzę

Zobacz też:
 Chama
 Kama